Верти́нская — фамилия, женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Вертинская, Александра Ильинична (род. 1969) — российский художник и телеведущая.
 Вертинская, Анастасия Александровна (род. 1944) — советская и российская актриса; народная артистка РСФСР.
 Вертинская, Анна Павловна (в девичестве Селиверстова; 1921—1992) — советский библиотечный работник.
 Вертинская, Лидия Владимировна (1923—2013) — актриса.
 Вертинская, Марианна Александровна (род. 1943) — советская и российская актриса; заслуженная артистка РСФСР.